Christian Ehrlich ist der Name folgender Personen:

* Christian Ehrlich (Chris Ehrlich; * 1982), deutscher Zauberkünstler, siehe Ehrlich Brothers
 Christian Friedrich Ehrlich (1808–1887), deutscher Pianist, Musikpädagoge und Komponist